Obergrashof ist der Ortsname von

 Obergrashof (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Obergrashof (Karlsfeld), Ortsteil der Gemeinde Karlsfeld, Landkreis Dachau, Bayern